Burks Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Burks Hill (Georgia)	
 Burks Hill (New York)	
 Burks Hill (Tennessee)